Miejscowości w USA:
 Gage – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Ellis
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gage (ang. Gage County) – w stanie Nebraska
 Gage – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Ardèche, prawy dopływ rzeki Loary
Zarządzanie:
 Gage R&R – metoda oceny jakości układu pomiarowego
Osoby:
 Phineas P. Gage – amerykański mężczyzna, który w 1848 doznał poważnego urazu mózgu i go przeżył.